Соња Јосић (Апатин, 30. новембар 1946) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Доручак са ђаволом || /
|-
| 1973. || Самртно пролеће || Ланче
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || /
|-
| 1973. || Каменолом ТВ филм || /
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || Девојка на вашару 2
|-
| 1978. || Уље на ватру ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || Борка
|-
| 1983. || Мртви се не враћају ТВ мини серија || /
|-
| 1985. || Екран снежи ТВ филм || /
|-
| 1986. || Мала привреда ТВ филм || Маја
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 || /
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1992. || Јевреји долазе || Ивина мајка (као Софија Стипић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004. || Журка || Лазина мајка (као Соња Стипић)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Српске глумице
Југословенски глумци
Апатинци
Биографије живих особа